Анато́лий Никола́евич Ка́трич (, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футболом начал заниматься в Приморско-Ахтарске, куда его привёл отец, в прошлом также футболист, выступавший за местный клуб «Русь».
В 2011 году пополнил ряды московского «Динамо». За основной состав впервые сыграл 12 апреля 2015 года в матче чемпионата России против «Мордовии» (2:1). Вместе с командой выиграл Первенство ФНЛ 2016/17 и был признан лучшим полузащитником сезона, также став одним из лучших распасовщиков первества — 10 голевых передач. Перед сезоном 2018/19 перешёл в «Краснодар», за который провёл единственную игру 27 сентября против курского «Авангарда» в 1/16 финала Кубка России. 22 февраля 2019 года подписал контракт с «Уралом», в составе которого дебютировал 26 мая в матче против «Анжи» (2:0). 31 августа 2019 года перешёл в «Луч». В январе 2021 года пополнил состав ивановского «Текстильщик». Вскоре после дебюта за клуб он выбыл из строя на долгий срок из-за разрыва передней крестообразной связки.

Достижения 
Командные

 Динамо (Москва)
  Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17.

Личные
 Лучший полузащитник Первенства ФНЛ: 2016/17.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Атырау»